Jours tranquilles à Clichy peut faire référence à l'un des éléments suivants :
 Jours tranquilles à Clichy (Quiet Days in Clichy) est un roman publié en 1956 d'Henry Miller
 Jours tranquilles à Clichy (Stille dage i Clichy) est un film danois de 1970 réalisé par Jens Jørgen Thorsen, adapté du roman de Miller
 Jours tranquilles à Clichy est un film français de 1990 réalisé par Claude Chabrol, adapté du roman de Miller